Zuni kan syfta på:

 Zuniindianerna – en nordamerikansk ursprungsbefolkning
 Zuni (språk) – ett språk
 Zuni (raket) – ett raketvapen